Купа Интертото 1970 е 4-тото издание на турнира. Турнирът се състои от 52 отбора, разпределени в 13 групи. Победителите от всяка група са обявени за носители на трофея през настоящия сезон.

Групова фаза

Група A1

Група A2

Група A3

Група A4

Група A5

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Група B5

Група B6

Група B7

Група B8

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1970/71
 Купа на носителите на купи 1970/71
 Купа на панаирните градове 1970/71

Външни препратки 
 Резултати в mogiel.net

Купа Интертото